Хурадо може да се отнася за:
 Кати Хурадо (1924 – 2002), мексиканска актриса
 Хосе Мануел Хурадо (р. 1986), испански футболист
 Хурадо (град), община и град в департамент Чоко, Колумбия